Leoville bezeichnet:
 Leoville (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Leoville (Prince Edward Island), Gemeinde in Prince Edward Island, Kanada

Siehe auch:
 Léoville (Begriffsklärung)